Серия международных турниров WTA () — это категория теннисных турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), существовавшая в 2009—2020 годах. Она состояла из 33 турниров с малым призовым фондом, которые до этого принадлежали к 3-й и 4-й категориям по прежней классификации.

С 2021 года вместо категории WTA International появилась категория WTA 500.

Призовые 
При наличии в одиночном турнире соревнования одного игрока, закончившего предыдущий сезон в Top10, минимальный призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов, а при наличии двух — 500 тысяч долларов. Призовой фонд итогового турнира установлен на отметке в 600 тысяч долларов с возможностью повышения этой суммы со стороны организаторов.

Турниры

Действующие турниры 
В 2019 году в этой категории представлены следующие турниры:

Прошлые турниры

Результаты

2019

Сводная таблица победителей 
По итогам Вашингтона-2019.

При равенстве числа побед выше стоит теннисистка, одержавшая победы на большем числе покрытий.

См. также 
 Мировой тур ATP 250

Серии